«Manuel Ramírez» - conjunto del nombre propio Manuel y el apellido Ramírez - puede referirse a:

Personajes 
 Manuel Ramírez (1784-1837), militar argentino de la Guerra de Independencia;
 Manuel Vicente Ramírez (1791-1866), militar argentino;
 Manuel Ramírez de Arellano (1831-1877), militar mexicano;
 Manuel María Ramírez Fortoul (1817-1891), político colombiano;
 Manuel Ramírez de Galarreta y Planell (1864-1916), lutier español;
 Manuel Ramírez Fernández de Córdoba (1948-2007), periodista taurino español;
 Manuel Antonio Ramírez (1911-1946), poeta y periodista argentino;
 Manuel Ramírez Jiménez (1940-), jurista español.